Callicebus ornatus é uma espécie de guigó ou sauá, uma Macaco do Novo Mundo da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae, endêmico da Colômbia.

Mamíferos da Colômbia
Mamíferos descritos em 1866
Callicebus